PPP steht für:

Chemie, Naturwissenschaften
 Pariser-Parr-Pople-Näherung, auch PPP-Verfahren, Methode zur Berechnung angenäherter Molekülorbitale
 , ein Syntheseweg von C5-Zuckern (Pentosen) aus C6-Zuckern (Hexosen) in Tieren und Pflanzen, siehe Pentosephosphatweg
 Polyetherpolycarbonat-Polyole
 Polypara-phenylen
 Permafrost and Periglacial Processes ist eine vierteljährlich erscheinende Zeitschrift, die den Forschungsbereich Permafrost und Periglazial abdeckt. Die offizielle Zeitschrift der International Permafrost Association wird von John Wiley & Sons herausgegeben.

Informatik
 Point-to-Point Protocol, ein Protokoll zum Verbindungsaufbau über Wählleitungen zum Internet Service Provider
 Powerpoint-Präsentation, eine Präsentation mit dem Programm Microsoft Office PowerPoint
 , englischer EDV-Fachbegriff in objektorientierten Programmiersprachen, Status von Variablen bei gekapselten Objekten, siehe Datenkapselung (Programmierung)

Medizin
 , englischer medizinischer Begriff für Hornzipfel, siehe hirsuties papillaris penis
 , eine Klasse von Proteinen, die an der Regulation der Anzahl der Peroxisomen in einer Zelle beteiligt ist, siehe Peroxisom
 Pflegeplanungsprozess, siehe Pflegeplanung
 , siehe Thrombozytenarmes Plasma, eine Fraktion des Blutes
 Postpartale Psychose
 potentially pandemic pathogen, ein potenziell pandemischer Erreger
 Purpura Pigmentosa Progressiva, eine Hauterkrankung der Purpura-Gruppe

Politik
 Parlamentarisches Patenschafts-Programm, einjähriges Jugendaustauschprogramm zwischen Deutschland und den USA
 Plan-Puebla-Panamá, ein Plan für die Entwicklung Mittelamerikas
 , eine Partei in Pakistan, siehe Pakistanische Volkspartei
 Partai Persatuan Pembangunan, politische Partei in Indonesien
 Partido del Pueblo de Panamá, die Volkspartei von Panama
 , Partei in Vanuatu, siehe Parlament von Vanuatu
 People’s Progress Party (Papua-Neuguinea), politische Partei in Papua-Neuguinea
 People’s Progress Party (Vanuatu), politische Partei in Vanuatu
 People’s Progressive Party (Anguilla), politische Partei in Anguilla
 People’s Progressive Party (Gambia), politische Partei in Gambia
 People’s Progressive Party (Guyana), politische Partei in Guyana
 People’s Progressive Party (Liberia), politische Partei in Liberia
 People’s Progressive Party (Malaysia), politische Partei in Malaysia
 People’s Progressive Party (Salomonen), politische Partei auf den Salomonen
 People’s Progressive Party (Vereinigtes Königreich), politische Partei im Vereinigten Königreich
 Phak Palang Prachachon, eine politische Partei in Thailand
 Polska Partia Pracy, die Polnische Arbeiter-Partei
 Polskie Państwo Podziemne, der Polnische Untergrundstaat mit seinen Widerstandsorganisationen während des Zweiten Weltkriegs, siehe Polnischer Untergrundstaat

Wirtschaft
 Pflaums Posthotel, Hotel in der Stadt Pegnitz, das sich sieben Generationen lang im Besitz der Familie Pflaum befand
 , siehe Produktbereitstellungsprozess
 Produktionsprogrammplanung, aus der Betriebswirtschaftslehre, siehe Produktionsprogramm
 Prudent Person Principle, der Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht in der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen
 , siehe Öffentlich-private Partnerschaft
 , der englische Begriff für Kaufkraftparität

Sonstiges
 Partizip Perfekt Passiv (auch: Partizip Präteritum Passiv), eine Verbform
 Pelham Power Productions, ein Musiklabel (Hip-Hop, Rap, Pop, Soul) aus Frankfurt am Main, auch 3P genannt
 Peter Paul Porges, deutschsprachiger familiärer Spitzname des Cartoonisten
 Philosophie/Psychologie/Pädagogik, ein Schulfach in der Schweiz
 PingPongParkinson, ein gemeinnütziger Verein, der Tischtennis als therapeutisches Mittel gegen Parkinson propagiert und fördert
 Plüsch, Power & Plunder, ein ehemaliges deutsches Pen&Paper-Rollenspiel
 , englischer Begriff für Verursacherprinzip
 , ein Kommunikations- und Verhaltenstraining für Eltern, siehe Triple P
 Precise Point Positioning, ein Verfahren für Positionsmessung mit GPS-Geräten
 Whitsunday Coast Airport, ein australischer Flughafen in Proserpine bei Airlie Beach, Queensland nach dem IATA-Code

ppp:
 das dreifache piano („pianopianissimo“) in der Musik, siehe Dynamik (Musik)

.ppp
 eine Dateiendung für Dateien der Desktop-Publishing-Software PagePlus, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/P

Siehe auch:
 3P
 PPPP

Abkürzung